Schlipfing ist der Ortsname von

 Schlipfing (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schlipfing (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern